«Честная игра» () — премьерный эпизод шестого сезона американского драматического телесериала «Родина» и 61-й во всём сериале. Премьера состоялась на канале Showtime 15 января 2017 года.

Сюжет 
Секу Ба (Дж. Маллори Маккри), молодой афроамериканский мусульманин, публикует серию видеороликов онлайн, на которых он посещает места былых внутренних террористических атак и рассказывает о том, что произошло. Его арестовывает специальный агент ФБР Рэй Конлин (Доминик Фумуса) и его обвиняют в материальной поддержке терроризма. Кэрри (Клэр Дэйнс), теперь возглавляющая некоммерческую организацию в Нью-Йорке, которая отстаивает права мусульман-американцев против дискриминации, встречается с Секу и готовится представлять его интересы. Конлин рассказывает Кэрри, что они обнаружили, что у Секу находятся в распоряжении билеты на самолёт в Нигерию, где находится база операций Боко харам, и $5000 наличными, спрятанные под матрасом.

Кэрри навещает Питера Куинна (Руперт Френд) в ветеранском госпитале, где он поправляется от воздействия газа зарина в Берлине. У Куинна отмечаются признаки ПТСР и частичный паралич. Между ними происходит спор, когда Кэрри узнаёт, что Куинн пропустил физиотерапию. Когда Куинн пропадает на следующий день, Кэрри отслеживает его в ночлежке, где он употребляет наркотики и занимается сексом с проститутками, и находит его с ранением в голову после того, как его ранее ограбили. Когда Куинн яростно сопротивляется повторному возвращению в больницу, Кэрри неохотно соглашается разрешить ему пожить с ней и Фрэнни, хотя и в подвале.

Сол Беренсон (Мэнди Патинкин) и Дар Адал (Ф. Мюррей Абрахам) информируют избранного президента Элизабет Кин (Элизабет Марвел) о текущих операциях ЦРУ. После брифинга, Дар выражает озабоченность Солу о том, что Кин возможно планирует демилитаризовать ЦРУ, отметив, что сын Кин был убит во время службы в Ираке. Сол склоняется к точке зрения Кин. Дар втайне встречается с Товой Ривлином (Хадар Ратцон-Ротем) из Моссада и предполагает, что определённые инициативы должны быть ускорены до инаугурации Кин. Эпизод заканчивается тем, что Дар Адал проводит встречу с генералом Макклендоном (Роберт Неппер), сенатором Кото (Альфредо Нарцисо) и другими чиновниками, но явно без Сола.

Производство 
Режиссёром эпизода стал Кит Гордон, а сценарий написали шоураннер Алекс Ганса и со-исполнительный продюсер Тед Манн.

Реакция

Рецензии 
Эпизод получил рейтинг 100%, со средним рейтингом 7.2 из 10, на сайте Rotten Tomatoes, чей консенсус гласит: «Хотя премьерному эпизоду „Родины“ не хватает фирменных острых ощущений и уловок, „Честная игра“ эффективно накрывает стол для дальнейшего улучшения, устанавливая мощное чувство времени и места и тонкие моменты персонажей».

Брайан Таллерико из «New York Magazine» оценил эпизод на 4 звезды из 5, сказав, что у эпизода был «приятно медленный темп... он интересно настроил тон в шоу, которое часто может быть пагубно гиперактивным».

Мэтт Бреннан из «Paste» положительно оценил эпизод, назвав его «гладким», но заявил, что «несмотря на недостаток повествовательных фейерверков, сегодняшнему эпизоду удаётся накрыть стол к дальнейшему развитию событий на двух разных фронтах».

TVLine назвал Руперта Френда «актёром недели» за его выступление; они написали: «Надо дать должное грубому, захватывающему выступлению Френда, которое делает падение Куинна таким искренним — и трагичным».

Рейтинги 
Во время оригинального показа, эпизод привлёк внимание 1.1 миллиона зрителей. Вдобавок, 1.25 миллионов зрителей заранее посмотрели премьеру эпизода на сервисе канала Showtime.

Примечания

Ссылки 
 «Честная игра» на Showtime
 
 

Эпизоды телесериала «Родина»